Sinjaja (russisch ) ist der Name folgender Flüsse:
 Sinjaja (Lena), Nebenfluss der Lena
 Sinjaja, Nebenfluss der Welikaja, auch Sinjucha, siehe Zilupe (Fluss) (lettischer Name)